Ормильеха () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 7,44 км². Население — 170 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Покровителями города считаются святой Грегорио и святая Каталина.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fotos de Hormilleja
 Hormilleja en Google Maps

Муниципалитеты Риохи